Fabius (patriarch), patriarch van Antiochië 
 Fabius (geslacht), het geslacht Fabius